Palmyra (Illinois)
 Palmyra (Indiana)
 Palmyra (Maine)
 Palmyra (Missouri)
 Palmyra (Nebraska)
 Palmyra (Nova Jersey)
 Palmyra (Nova York)
 Palmyra (Pennsilvània)
 Palmyra (Utah)
 Palmyra (Wisconsin)
 Atol Palmyra, territori de l'oceà Pacífic administrat pels Estats Units d'Amèrica.

Vegeu també 
 Palmira (desambiguació)